Johannesoconcha multivolva är en snäckart som beskrevs av Preston 1913. Johannesoconcha multivolva ingår i släktet Johannesoconcha och familjen punktsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Punktsnäckor
multivolva